Auerberg oder Auer Berg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:
 Freisitz Auerberg, Schloss in der Statutarstadt Linz, Österreich

Ortschaften:
 Auerberg, Stadtteil von Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Auerberg (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Auerberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Auerberg (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Auerberg (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg am See, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Berge (sortiert nach Höhe):
 Auerberg (1668 m), südlicher Nebengipfel des Auerspitz; danach benannt ist der Naturraum Auerberg (Mangfallgebirge)
 Auer Berg (1252 m), in den Schlierseer Bergen nahe dem Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Auerberg (Allgäu) (1055 m), zwischen Bernbeuren und Stötten, Landkreise Weilheim-Schongau und Ostallgäu, Bayern
 Auerberg (Rosaliengebirge) (720 m), im Rosaliengebirge nahe Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Großer Auerberg (580,4 m), im Harz nahe Stolberg (Harz), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Auer Berg (Fränkische Alb) (553,2 m), Randberg der Fränkischen Alb zwischen Aue und Dixenhausen (Thalmässing), Landkreis Roth, Bayern 
 Auerberg (Ottrauer Bergland) (500,5 m), im Ottrauer Bergland nahe Schwarz (Grebenau), Vogelsbergkreis, Hessen
 Auerberg (Auerbach) (345,9 m), im Odenwald bei Auerbach (Bensheim), Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Auersberg (Begriffsklärung)